Richard Watson peut faire référence à : 

 Richard Watson (1737-1816), évêque de Llandaff.
 Richard Watson (1781-1833), théologien méthodiste britannique.
 Richard Watson (1800-1852), homme politique britannique whig.
 Richard Watson Gilder (1844-1909), poète et éditeur américain.